Auli steht für:
 Auli (Siegsdorf), Gemeindeteil der Gemeinde Siegsdorf, Landkreis Traunstein, Bayern.
 Auli (Indien), Ort in Chamoli (Distrikt), Uttarakhand, Indien
 Burgstelle Auli, ehemalige Schweizer Burgstelle
 Auli (Norwegen), eine Bahnstation an der Bahnstrecke Tønsberg–Eidsfoss in Norwegen

Aulí ist der Familienname folgender Personen:
 Joan Aulí i Caldentey (1796–1869), mallorquinisch-spanischer Organist und Komponist
 Jordi Condom Aulí (* 1969), spanischer ehemaliger Fußballspieler und heutiger -manager

Auļi steht für:
 Auļi, lettische Folkband

Siehe auch:
 Aulie